Ciro Scianna – militare italiano
 Ferdinando Scianna – fotografo e fotoreporter italiano
 Francesco Scianna – attore italiano
 Giorgio Scianna – scrittore italiano